Taraka – polskie czasopismo internetowe, istniejące od 23 kwietnia 1997, ISSN 2300-9667, wydawca: Wojciech Jóźwiak
 Taraka – polski zespół muzyczny

Przypisy